Exp oder EXP ist die Abkürzung für:
 Employee Experience Platform, eine Software-Plattform für firmenbezogenes Mitarbeitererleben
 Exponentialfunktion, eine mathematische Funktion
 Exponentialverteilung, eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung
 Erfahrungspunkte () in Rollenspielen
 EXPTIME, eine Komplexitätsklasse der Komplexitätstheorie
 Verfalldatum (engl. ), Verfalldatum für organische Materialien wie Nahrungsmittel oder Medikamente
 EX-Pollution, eine chlorfreie Textilausrüstung
 Expresszug

EXP